Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) ― российская некоммерческая организация, разрабатывающая стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации.

В числе ключевых задач ЦСР — мониторинг и комплексный анализ показателей социально-экономического развития страны. Фонд использует собственные информационно-аналитические инструменты, которыми управляют эксперты 18 направлений компетенций, взаимодействует с федеральными и региональными органами власти, российскими и зарубежными компаниями, представителями экспертного сообщества и консультантами.

Президент организации — Владислав Онищенко.

Направления компетенций ЦСР 
 Центр социально-экономических исследований
 Центр экономики регионов
 Центр регуляторной политики
 Центр экономического анализа и прогнозирования
 Центр инвестиционного анализа и макроэкономических исследований
 Климат и зеленая энергетика
 Пространственное развитие
 Экономика отраслей ТЭК
 Экономика и социальное развитие
 Экономика несырьевого сектора
 Экономика инфраструктурных отраслей
 Цифровое развитие
 Экономика монополий
 Контрактная деятельность
 Институт развития МФЦ
 Стратегические коммуникации
 Правовое развитие
 Налоговая политика

Руководство

Главы совета ЦСР 
 Герман Греф (1999—2011)
 Владимир Мау (2011—2014)
 Алексей Кудрин (2016—2018)
 Максим Орешкин (2018—2020)
 Максим Решетников (2020 — наст. время)

Президенты ЦСР 
 Дмитрий Мезенцев (1999—2002)
 Николай Петров (2002—2003)
 Эльвира Набиуллина (2003—2005)
 Михаил Дмитриев (2005—2014)
 Владимир Княгинин (2014—2016)
 Павел Кадочников (2016—2018)
 Александр Синицин (2018—2020)
 Владислав Онищенко (2020 — наст. время)

См. также 
 Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара

Ссылки 
 Сайт Центра
 Стратегия развития России 2018—2024

Некоммерческие организации России
Аналитические центры России